Heinrichssorge ist eine deutsche Ortsbezeichnung:
 Heinrichssorge, Kreis Rastenburg, Ostpreußen, seit 1945: Henrykowo (Kętrzyn), Dorf im Powiat Kętrzyński, Woiwodschaft Ermland-Masuren, Polen
 Heinrichssorge, Kreis Sensburg, Ostpreußen, nach 1945: Gniewkowo (Mrągowo), ehemaliger Ort im Powiat Mrągowski, Woiwodschaft Ermland-Masuren, Polen